88. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 12–13 marca 1994 roku w szwedzkim Göteborgu. Zawodnicy startowali na sztucznym torze w Ruddalens Idrottsplats. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Trzecie złoto wywalczył Norweg Johann Olav Koss. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 34 łyżwiarzy z 18 krajów. Wszyscy zostali sklasyfikowani.

Wyniki 
 NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1994 w sportach zimowych
1994 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Göteborgu